Bridgestone Doubles Championships 1984 został rozegrany na dywanowych kortach w hali w Tokio w dniach 5–11 marca 1984 roku. Broniące tytułu Billie Jean King i Sharon Walsh odpadły sensacyjnie w półfinale z Barbarą Jordan i Elizabeth Sayers. Po tytuł sięgnęły jednak Ann Kiyomura i Pam Shriver, dla których był to indywidualnie drugi triumf w imprezie, a pierwszy wspólnie.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Bridgestone Doubles Championships 1984 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Japonii
1984 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio